

Persone 
 Ayako Sono (1931) – scrittrice giapponese
 Bamuza Sono (1980) – calciatore sudafricano
 Jomo Sono (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudafricano
 Masazō Sono (1886-1969) – matematico giapponese
 Sion Sono (1961) – regista, sceneggiatore, scrittore, compositore e attore cinematografico giapponese

Altro 
 Sono – dipartimento del Burkina Faso
 Sono – singolo di Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz del 2022

Altri progetti